Il doppio del torneo di tennis Canberra International 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Nicole Arendt e Ai Sugiyama che hanno battuto in finale 6–4, 7–6 (7–2) Nannie de Villiers e Annabel Ellwood.

Teste di serie
 Nicole Arendt /  Ai Sugiyama (campionesse)
 Chanda Rubin /  Sandrine Testud (primo turno)
 Liezel Horn /  Paola Suárez (primo turno)
 Kristie Boogert /  Miriam Oremans (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Canberra International 2001